Тама́ра Чурович (; родилась 31 октября 1994 года в Белграде, СРЮ) — сербская теннисистка; победительница 11 турниров ITF (два — в одиночном разряде).

Общая информация 
Тамара — одна из двух детей Славко Чуровича и Светланы Прудниковой; её брата зовут Владислав. Тамара — не единственная спортсменка в семье: её мать давно и успешно играет в шахматы, пять раз приняв участие в олимпиадах по этому виду спорта.

Тамара в теннисе с девяти лет; любимое покрытие — грунт.

Награды
 2008 — Премия ассоциации тенниса Сербии как лучшему игроку (категория для девушек до 14)
 2009 — Премия ассоциации тенниса Сербии как лучшему игроку (категория для девушек до 16)

Спортивная карьера 

Сербка дебютировала в протуре в мае 2009 года на 10-тысячнике в боснийском Мостаре, сходу пробившись из квалификации в полуфинал основного турнира. В 2011 году Тамара была заявлена на матч второй мировой группы Кубка Федерации Сербия — Канада, но так и не сыграла ни в одном из матчей.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (5)

Победы (2)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в парном разряде (20)

Победы (9)

Поражения (11)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Сербии